Хо́мбург:

 Хомбург (Саар) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саар.
 Хомбург (Тургау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
 «Хомбург» — футбольный клуб из города Хомбург (Саар).
 Хомбург — мужская шляпа из фетра с высоко загнутыми полями и лентой по тулье.
 Хомбург, Георг Теодор — немецкий лесовод XIX века; автор труда «Die Nutzholzwirthschaft im geregelten Hochwald-Ueberhaltbetriebe und ihre Praxis» (1878).

См. также 
 Бад-Хомбург — город в Германии, районный центр, курорт, расположен в земле Гессен

Примечания